2005 Голяма награда на Австралия е 21-вото за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 7 март 2005 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Австралия